Влади́мир Курдю́мов:
 Курдюмов, Владимир Анатольевич (род. 1965) — российский китаист.
 Курдюмов, Владимир Николаевич (1895—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1940).